Kysseliwka (ukrainisch: ; russisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kysseliwka (Amwrossijiwka), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka
 Kysseliwka (Cherson), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson
 Kysseliwka (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Kysseliwka (Kamjanez-Podilskyj), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj
 Kysseliwka (Katerynopil), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Katerynopil
 Kysseliwka (Koselschtschyna), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna
 Kysseliwka (Mena), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena
 Kysseliwka (Nossiwka), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka
 Kysseliwka (Nowhorod-Siwerskyj), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj
 Kysseliwka (Ripky), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky
 Kysseliwka (Mykolajiw), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw
 Kysseliwka (Tschernihiw), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw